gmina Luboń – historyczna gmina wiejska w województwie poznańskim, w powiecie poznańskim zachodnim
 gmina Luboń – współczesna gmina miejska w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim

Zobacz też: gmina Lubań, gmina Lubiń